Пять кораблей Королевского флота, назывались HMS Valiant, шестой отменен на стапеле.

 HMS Valiant — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1759 в Чатеме.
 HMS Valiant — линейный корабль 3 ранга типа Repulse; спущен на воду в 1807.
 HMS Valiant — заказан в июне 1825 как линейный корабль 3 ранга; отменен в феврале 1831.
 HMS Valiant — батарейный броненосец типа Hector, спущен на воду в 1863, отправлен на слом в 1957.
 HMS Valiant — линкор типа Queen Elizabeth; спущен на воду в 1914; служил в Первую и Вторую мировую войну.
 HMS Valiant (S102) — атомная подводная лодка; спущена на воду в 1963, головной корабль типа Valiant. В резерве с 1994.

См. также
USS Valiant